

Населені пункти та їхні частини
 Нівка — село в гміні Радлув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Нівка — село в гміні Чаплінек Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Нівка — частина міста Сосновець в Сілезькому воєводстві
 Нівка — частина міста Бусько-Здруй в Буському повіті Свентокшиського воєводства
 Нівка — частина міста Пущиково в Познанському повіті Великопольського воєводства
 Нівка — частина села Пшипісувка в гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Нівка — частина села Старий Базанув у гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства
 Нівка — частина села Насутув у гміні Нємце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Нівка — частина села Воля-Блізоцька в гміні Єзьожани Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Нівка — частина села Ольшовець-Кольонія в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Нівка — частина села Бембнув у гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Нівка — частина села Воловиці в гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Нівка — частина села Строне в гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Нівка — частина села Черніхув у гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Нівка — частина села Ямниця в гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Нівка — частина села Ґожице в гміні Ґожице Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Нівка — частина села Боровянка в гміні Клобуцьк Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Нівка — частина села Мілкув у гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Нівка — частина села Нова Збелютка в гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Нівка — частина села Бжузкі в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Нівка — осада в гміні Моринь Грифінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки